As primeiras imagens captadas em Santa Catarina eram geradas em Porto Alegre, pela TV Piratini.

Florianópolis 
TV Florianópolis
 Fundada em 1964 por Hilário Silvestre.
 Transmitiu as primeiras imagens em dezembro de 1964 pelo canal 11 VHF.
 Programas infantis e musicais, documentários, entrevistas e noticiários foram as principais atrações
 Após 4 meses de transmissão e conquistando o público catarinense, a TV Florianópolis teve sua concessão cassada pelo Dentel (Departamento Nacional de Telecomunicações).

TV Cultura
 No dia 31 de maio de 1970 transmitiu a primeira imagem em vídeo da estação de Florianópolis.
 Valorizava os assuntos locais.
 50% da programação era da Rede Tupi.

Blumenau 
TV Coligadas
 A TV Coligadas "emissora da integração catarinense" foi inaugurada em setembro de 1969.
 Sua primeira reportagem cobriu a chegada de Vera Fischer a Blumenau, após ter conquistado o título de Miss Brasil.
 Transmitia programações locais e transmitia também programações da Rede Globo.
 Foi comprada pela TV Catarinense em janeiro de 1980.
 Canal 3 de Blumenau, Santa Catarina.
 Foi a primeira emissora de TV oficialmente instalada no estado de Santa Catarina.

RBS  
TV Catarinense (RBS TV)

(Hoje NSC TV (sigla de Nossa Santa Catarina) Rede de televisão estadual brasileira sediada em Florianópolis, Santa Catarina).

 Inaugurada em 1979 pelo Grupo RBS (Maurício Sirotsky Sobrinho)
 Transmite seus programas para todo o estado de Santa Catarina.
 Líder absoluta de audiência.
 Transmite programação local e programação da Rede Globo.

TV Barriga Verde (TVBV) 
 Iniciou sua transmissão em 1982.
 Transmitia programação do SBT até 1985.
 Afiliou-se a Rede Manchete de 1985 até 1993.
 Afiliou-se a Rede Bandeirantes (Band) desde 1993 até os dias de hoje.

TV Eldorado 
 Captou o primeiro sinal em Criciúma (1979)
 Segundo maior grupo de mídia de Santa Catarina, era uma rede de TV composta pela TV Cultura - Florianópolis, TV Eldorado - Criciúma, TV Vale do Itajaí - Itajaí e TV Xanxerê - Xanxerê, que cobria todo o território catarinense. A presidência da RCE estava à cargo de Manoel Dilor de Freitas, filho de Diomício Freitas, fundador do grupo e influente empresário e político do sul catarinense.
 Em 1° de setembro de 1995 esse dia foi marcado pelo fim da RCE - Rede de Comunicações Eldorado. Nesta data, houve a divisão das emissoras de TV do grupo. A TV Eldorado (de Criciúma) foi vendida para a RBS TV, afiliada da Rede Globo de Televisão, e passava a ser a quinta emissora do grupo em Santa Catarina. Já a TV Vale do Itajaí, a TV Cultura (de Florianópolis) e a TV Xanxerê foram adquiridas pela Rede Record de Televisão.

Ver também 
 Lista de emissoras de televisão de Santa Catarina
 História da televisão no Brasil